Il termine 1st Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 1st Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 1st Canadian Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 1st Commonwealth Division – divisione di fanteria del Commonwealth delle nazioni attiva durante la guerra di Corea
 1st Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 1st (African) Division – divisione di fanteria del British Army composta da truppe coloniali africane
 1st (Peshawar) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 1st Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army
 1st South African Infantry Division – divisione di fanteria del South African Army

Divisioni di cavalleria 
 1st Cavalry Division (British Army) – divisione di cavalleria del British Army
 1st Cavalry Division (United States Army) – divisione di cavalleria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 1st Armoured Division (Australian Army) – divisione corazzata dell'Australian Army
 1st Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army, oggi nota come 1st (United Kingdom) Division
 1st Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 1st Airborne Division – divisione aviotrasportata del British Army
 1st Marine Division – divisione dell'United States Marine Corps

Pagine correlate 
 First Division